Diedorf (Beieren), een Duitse gemeente in Beieren
Diedorf (Dermbach), een Duitse plaats en voormalige gemeente in Thüringen
Diedorf (Südeichsfeld), ortsteil van de Duitse gemeente Südeichsfeld in Thüringen